Biggie Smalls, altro pseudonimo di The Notorious B.I.G. – rapper statunitense
 Joan Smalls – supermodella portoricana
 Mel Jason Smalls, noto come Drag-On – rapper statunitense
 Robert Smalls – marinaio, militare e politico statunitense